Энар Георгиевич Стенберг (29 июня 1929, Москва — 20 августа 2002, там же) — советский, российский театральный художник. Народный художник Российской Федерации (1995).

Биография 
Родился в Москве. Семья мастера известна своими давними театральными и художественными традициями. Дед — Август Стенберг — художник-оформитель, выходец из Швеции. Отец — Георгий Стенберг, вместе со своим братом, были ведущими художниками Камерного театра, крупными мастерами театральной декорации, киноплаката и графики.

Учился в Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова на факультете театрально-декорационной живописи (мастерская М. И. Курилко). Окончил в 1956 году.

С конца 1950-х годов активно включился в творческую работу, принимал участие в создании спектаклей ведущих театров СССР.

С 1971 по 1977 — главный художник московского Театра им. В.Маяковского. В 1977—1997 годах — главный художник Театра имени Моссовета. В 1997—2002 годах — главный художник Малого театра.

Работал в театрах Еревана, Кишинёва, Минска, Новосибирска, Горького, Свердловска. Выезжал по приглашению зарубежных театральных сообществ для оформления спектаклей в Японии, Германии и Чехословакии. Создал оформление для 300 спектаклей. Член Союза художников СССР.

Ушёл из жизни 20 августа 2002 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Жена — театральный художник Наталья Поваго.

Награды и почётные звания 
 Заслуженный художник РСФСР (26 августа 1980)
 Народный художник Российской Федерации (27 января 1995)

Творчество 
Избранные театральные постановки:

Малый театр
 «Каменное гнездо» Хеллы Вуолийоки (1958)
 «Маскарад» Михаила Лермонтова (1962)
 «Неравный бой» Виктора Розова (1962)
 «Тайны Мадридского двора» Эжена Скриба и Эрнеста Легуве (1997)
 «Государь Пётр Фёдорович» Г. Турчиной (1998)
 «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера (1998)
 «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского (2002)

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина
 «Ураган» Цао Юй (1958)

Большой театр
 «Испанское каприччио» Николая Римского-Корсакова (1963)

Ленинградский Государственный Академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова
 «Двенадцать» Бориса Тищенко (1964)

Театр имени Е. Б. Вахтангова
 «Конармия» Исаака Бабеля (1966)
«Современник»
 «Послушайте!» Владимира Маяковского (1967)

Ленинградский Малый театр оперы и балета
 «Антоний и Клеопатра» Эдуарда Лазарева (1968)

МХАТ имени Горького
 «Чайка» Антона Чехова (1969)

Московский академический театр имени Владимира Маяковского
 «Человек из Ламанчи» Дейла Вассермана и Джона Дэриона (1972)
 «Беседы с Сократом» Эдварда Радзинского (1975)
Театр имени Моссовета
 «Тема с вариациями» Самуила Алёшина (1979)
 «Братья Карамазовы» инсценировка одноимённого романа Фёдора Достоевского (1980)
 «Суд над судьями» Эбби Манна (1983)
 «Дни Турбиных» Михаила Булгакова (1993)
 «Белая гвардия» инсценировка одноимённого романа Михаила Булгакова (1993)
 «Цена» Артура Миллера (1994)

Ереванский Государственный театр оперы и балета имени А. Спендиарова
 «Ара Прекрасный» Григория Егиазаряна (1983)
 «Семирамида» Григория Егиазаряна (1983)
 «Маскарад» Арама Хачатуряна (1982)

Молдавский Государственный театр оперы и балета
 «Сила судьбы» Джузеппе Верди (1983)

Московский драматический театр имени К. С. Станиславского
 «Дачники» Максима Горького (1995)

Телеспектакли
  — Проснись и пой
  — Униженные и оскорбленные
  — Фома Опискин

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 4: Р-Т. — М.: ОАО «Московские учебники», 2012

Выпускники МГХИ им. Сурикова
Художники СССР
Театральные художники России
Сценографы России
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Персоналии:Театр им. Моссовета
Персоналии:Малый театр Москвы
Похороненные на Ваганьковском кладбище